Deniz significa mar en turc i s'utilitza com a nom de dona i home. Persones notables amb el nom Deniz inclouen:

 Deniz Baykal, polític, exviceprimer ministre de Turquia
 Deniz Gamze Ergüven, directora de cinema
 Deniz Kılıçlı, jugador de bàsquetbol
 Nazlı Deniz Kuruoğlu, Miss Europa (1982)
 Deniz Orhun, cuinera i pastissera
 Deniz Sağdıç, pintora